Lomme kan syfta på följande:

 Lomme – en växtart i familjen korsblommiga växter

Geografi

Belgien 

 Lomme (vattendrag), Vallonien,

Frankrike 

 Lomme, Nord, ort i kommunen Lille, Département du Nord, 

Robotskapade Belgienförgreningar